O Jockey Club do Rio Grande do Sul foi fundado em 7 de setembro de 1907, em Porto Alegre, por José Joaquim da Silva Azevedo, e recebeu o nome de Sociedade Protetora do Turfe. Oscar Canteiro foi o primeiro presidente da entidade.

O primeiro programa de corridas da Sociedade era composto por oito páreos, e aconteceu em 3 de novembro de 1907 no Prado Independência,  As reuniões turfísticas ocorriam alternadamente no Prado Independência e Prado Riograndense, que lhes eram arrendados. Posteriormente o clube comprou a área do Prado Riograndense e alí firmou sua praça desportiva. O prado Independência posteriormente passou a chamar-se Hipódromo dos Moinhos de Vento.

O Jockey Club teve sua praça de corrida mais frequentada no antigo Hipódromo dos Moinhos de Vento (cujo perimetro de pista era de apenas 1011 metros), no bairro do mesmo nome. A cedência para a construção do Parque Moinhos de Vento, no local do antigo hipódromo possibilitou a construção do moderno Hipódromo do Cristal, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre.

O clube tem aproximadamente quatro mil sócios e as corridas de cavalo são realizadas às quintas-feiras, a partir das 15horas, no Hipódromo do Cristal.

Vencedores do Grande Prêmio Bento Gonçalves

Ver também
 História do turfe em Porto Alegre

Ligações externas
Site do Jockey Club do Rio Grande do Sul

Clubes de Porto Alegre
Clubes de hipismo do Rio Grande do Sul‎
Turfe
Esporte em Porto Alegre
Clubes esportivos fundados em 1907